Lijst Pim Fortuyn
 low-pass filter of laagdoorlaatfilter; zie Filter (elektronica)